Спирин, Юрий:
 Спирин, Юрий Алексеевич (род. 1939) — российский дипломат.
 Спирин, Юрий Леонидович (род. 1930) — советский и украинский учёный.
 Спирин, Юрий Леонидович (род. 1938) — российский политик, член ЛДПР.